Buck Gebhart, noto con il nome d'arte di Buck Jones (1891-1942) – attore statunitense
 Émile Gebhart (1839-1908) – scrittore e accademico francese
 George Gebhart o Gebhardt (1879-1919) – attore svizzero naturalizzato statunitense
 Thomas Gebhart (1971) – politico tedesco
 Timo Gebhart (1989) – calciatore tedesco